Topołowo – wieś w Bułgarii, w obwodzie Chaskowo
 Topołowo – wieś w Bułgarii, w obwodzie Płowdiw